Alanië,  een middeleeuws koninkrijk van de Alanen (proto-Osseten)
Noord-Ossetië, Respublika Severnaja Osetia-Alania, een autonome republiek binnen de Russische Federatie, gesitueerd in de noordelijke Kaukasus
Alania (geslacht), een geslacht van een vlokreeften uit de familie van de Stegocephalidae